Ма́рек Я́нку́ловский (, , ; 9 мая 1977, Острава) — чешский футболист, защитник. Выступал за сборную Чехии.

Биография

Семья 
Отец Марека — , в прошлом известный футболист, по национальности македонец, эмигрировавший из Греции в Чехословакию во время гражданской войны. Мать — чешка.

Супругу Марека зовут Яна, они воспитывают дочерей Каролину и Кристину.

Клубная карьера 
Один из лучших левых защитников Европы своего поколения. Начинал карьеру в чешском «Банике». С 2000 по 2011 годы играл в Италии. После нескольких превосходно проведённых сезонов в «Удинезе», Янкуловского приобрёл «Милан», где он быстро вышел на первые роли. В 2007 году стал обладателем кубка Лиги Чемпионов и Суперкубка, постоянно играя в основе «россонери».

В конце сезона 2010/11 объявил о намерении покинуть «Милан» и даже заявил о завершении карьеры игрока, так как перенесённая в апреле операция в связи с травмой колена на долгий срок вывела его из строя. Но 10 октября 2011 года Янкуловский подписал контракт с родным «Баником» до конца сезона 2011/12 и порвал связки колена в первой же игре после возвращения на поле. Янкуловский провёл последний официальный матч в октябре 2011 года, сыграв за «Баник» против «Градец-Кралове». 20 февраля 2012 года принял окончательное решение о завершении карьеры футболиста из-за травмы связок колена. После этого Янкуловский выступал в качестве эксперта на чешском телевидении.

Международная карьера 
В составе национальной сборной Чехии провёл 77 матчей и забил 11 мячей. Свой первый матч провел 8 февраля 2000 года против сборной Мексики. Выступал на чемпионатах Европы 2000, 2004, 2008, года, на чемпионате мира 2006 года. После неудачного итога отборочного цикла ЧМ-2010 защитник заявил о завершении международной карьеры. Также Марек выступал в составе сборной Чехии на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

8 июня 2013 года в Остраве прошёл прощальный матч Марека Янкуловского. На глазах у 20 тысяч зрителей сборная друзей Янкуловского сыграла против того состава сборной Чехии, который в 2004 году дошёл до полуфинала на Евро в Португалии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2007
 Чемпион Италии: 2010/11
 Футболист года в Чехии: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Милан»